Гагарин е руско фамилно име.

Може да се отнася за някое от следните понятия.

Хора 
 Александър Гагарин (1801-1857) – руски офицер (генерал-лейтенант)
 Дмитрий Гагарин (1797-1875) – руски офицер (генерал-майор)
 Павел Гагарин – руски княз, офицер (генерал-поручик), поет
 Павел Гагарин (1777-1850) – руски офицер (генерал-майор)
 Фьодор Гагарин (1757-1794) – руски княз, офицер (генерал-майор)
 Фьодор Гагарин (1788-1863) – руски княз, офицер (генерал-майор)
 Юрий Гагарин (1934-1968) – съветски космонавт (първият в света), военен летец, офицер (полковник)

Други 
 Гагарин - град в Гагарински район, Смоленска област, Русия, наименуван в чест на Ю. Гагарин
 Гагарин – град в Джизакска област, Узбекистан
 Гагарин – квартал в Пловдив
 Гагарин – градско селище в Сурхандаринска област, Узбекистан
 Гагарин – село в област Гегаркуник, Армения
 Гагарин – кратер на Луната
 Гагарин – астероид 1772
 Гагарински район – в Смоленска област, Русия, административен център гр. Гагарин
 Гагарински старт – пускова площадка в космодрума Байконур, Казахстан
 Център за подготовка на космонавти „Ю. А. Гагарин“
 „Космонавт Юрий Гагарин“ – научноизследователски кораб за управление на космически апарати
 „Юрий Гагарин“ – летище в гр. Намибе, Ангола
 „Юрий Гагарин“ - стадион (до 2007) във Варна
 „Купа Гагарин“ или „Купа на Гагарин“ – награда (и турнир за нея) на Континенталната хокейна лига
 Gagarine Times – вестник в Швейцария за руската диаспора

Руски фамилни имена